Detta är en tabell över elektronkonfigurationer för neutrala atomer i dess grundtillstånd.

Tabellen redovisar elektronskal i koncis form, utskriva elektronskal, antalet elektroner per skal samt modellbilder över elektronskalen. Elektronkonfigurationerna för nobelium (Z = 102), lawrencium (Z = 103) och rutherfordium (Z = 104) är preliminära, samt förutsagda för grundämnen med högre atomnummer (Z = ≥ 105).

Som en approximativ regel, ges elektronkonfigurationerna av Aufbauprincipen och Madelungregeln, men det finns många undantag, varav det lättaste (med lägst atomnummer) är krom (Z = 24) vilket skulle kunna förutsägas ha konfigurationen , skrivet som , men vars verkliga konfiguration – som ges i tabellen nedan – är .

Tabell

Förklaring

Källor 

Alla källor stämmer överens med data ovan förutom de separat listade fallen:

NIST
 http://physics.nist.gov/PhysRefData/IonEnergy/ionEnergy.html (läst juli 2005) som i sin tur baseras på:
 Atomic Spectroscopy, by W.C. Martin and W.L. Wiese in Atomic, Molecular, & Optical Physics Handbook, ed. by G.W.F. Drake (AIP, Woodbury, NY, 1996) Chapter 10, pp. 135–153.

 91, Protaktinium (Pa) — [Rn] 5f2(3H4) 6d 7s2
 92, Uran (U) — [Rn] 5f3(4Io9/2) 6d 7s2
 93, Neptunium (Np) — [Rn] 5f4(5I4) 6d 7s2
 103, Lawrencium (Lr) — [Rn] 5f14 7s2 7p1
 104, Rutherfordium (Rf) — [Rn] 5f14 6d2 7s2

CRC
 David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition, online version. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 1, Basic Constants, Units, and Conversion Factors; Electron Configuration of Neutral Atoms in the Ground State. (Z = 1 ≤ Z ≤ 104)
 G. J. Leigh, Editor, Nomenclature of Inorganic Chemistry, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1990.
 Chemical and Engineering News, 63(5), 27, 1985.
 Atomic Weights of the Elements, 1999, Pure & Appl. Chem., 73, 667, 2001.

WebElements
 http://www.webelements.com/ (läst juli 2005) som i sin tur baseras på:
 Atomic, Molecular, & Optical Physics Handbook, Ed. Gordon W. F. Drake, American Institute of Physics, Woodbury, New York, USA, 1996.
 J.E. Huheey, E.A. Keiter, and R.L. Keiter in Inorganic Chemistry : Principles of Structure and Reactivity, 4th edition, HarperCollins, New York, USA, 1993.
 R.L. DeKock and H.B. Gray in Chemical Structure and bonding, Benjamin/Cummings, Menlo Park, California, USA, 1980.
 A.M. James and M.P. Lord in Macmillan's Chemical and Physical Data, Macmillan, London, UK, 1992.

 103, Lawrencium (Lr) — [Rn].5f14.7s2.7p1 preliminärt ; 2.8.18.32.32.9.2 [inkonsistent]
 104, Rutherfordium (Rf) — [Rn].5f14.6d2.7s2 preliminärt
 105, Dubnium (Db) — [Rn].5f14.6d3.7s2 (en förutsägelse baserad på tantal) ; 2.8.18.32.32.11.2
 106, Seaborgium (Sg) — [Rn].5f14.6d4.7s2 (en förutsägelse baserad på volfram) ; 2.8.18.32.32.12.2
 107, Bohrium (Bh) — [Rn].5f14.6d5.7s2 (en förutsägelse baserad på rhenium) ; 2.8.18.32.32.13.2
 108, Hassium (Hs) — [Rn].5f14.6d6.7s2 (en förutsägelse baserad på osmium) ; 2.8.18.32.32.14.2
 109, Meitnerium (Mt) — [Rn].5f14.6d7.7s2 (en förutsägelse baserad på iridium) ; 2.8.18.32.32.15.2
 110, Darmstadtium (Ds) — [Rn].5f14.6d9.7s1 (en förutsägelse baserad på platina) ; 2.8.18.32.32.17.1
 111, Röntgenium (Rg) — [Rn].5f14.6d10.7s1 (en förutsägelse baserad på guld) ; 2.8.18.32.32.18.1
 112, Copernicium (Cn) — [Rn].5f14.6d10.7s2 (en förutsägelse baserad på kvicksilver) ; 2.8.18.32.32.18.2
 113, Nihonium (Nh) — [Rn].5f14.6d10.7s2.7p1 (en förutsägelse baserad på tallium) ; 2.8.18.32.32.18.3
 114, Flerovium (Fl) — [Rn].5f14.6d10.7s2.7p2 (en förutsägelse baserad på bly) ; 2.8.18.32.32.18.4
 115, Moskovium (Mc) — [Rn].5f14.6d10.7s2.7p3 (en förutsägelse baserad på vismut) ; 2.8.18.32.32.18.5
 116, Livermorium (Lv) — [Rn].5f14.6d10.7s2.7p4 (en förutsägelse baserad på polonium) ; 2.8.18.32.32.18.6
 117, Tenness (Ts) — [Rn].5f14.6d10.7s2.7p5 (en förutsägelse baserad på astat) ; 2.8.18.32.32.18.7
 118, Oganesson (Og) — [Rn].5f14.6d10.7s2.7p6 (en förutsägelse baserad på radon) ; 2.8.18.32.32.18.8

Lange
 J.A. Dean (ed), Lange's Handbook of Chemistry (15th Edition), online version, McGraw-Hill, 1999; Section 4, Table 4.1 Electronic Configuration and Properties of the Elements. (Z = 1 ≤ Z ≤ 103)

 97, Berkelium (Bk) — [Rn] 5f8 6d 7s2
 103, Lawrencium (Lr) — [Rn] 4f14 [sic] 6d 7s2

Hill och Petrucci
 Hill and Petrucci, General Chemistry: An Integrated Approach (3rd edition), Prentice Hall. (1 ≤ Z ≤ 106)

 58, Cerium (Ce) — [Xe] 4f2 6s2
 103, Lawrencium (Lr) — [Rn] 5f14 6d1 7s2
 104, Rutherfordium (Rf) — [Rn] 5f14 6d2 7s2 (stämmer överens med ovanstående förutsägelse)
 105, Dubnium (Db) — [Rn] 5f14 6d3 7s2
 106, Seaborgium (Sg) — [Rn] 5f14 6d4 7s2

Hoffman, Lee och Pershina
 

Denna bok innehåller förutsagda elektronkonfigurationer för grundämnena Z = 119 ≤ Z ≤ 172 och Z = 184, baserad på relativistiska Dirac–Fock-beräkningar av B. Fricke i 

Elektronkonfiguration
Elektrontillstånd